Jaka Avgustinčič, slovenski hokejist in hokejski trener, * 27. oktober 1976, Ljubljana.

Avgustinčič je večino kariere igral za HK Slavija in HDD ZM Olimpija ter slovensko reprezentanco. V zaključku kariere pa je po eno sezono igral za kluba ATSE Graz in EV Zeltweg v avstrijski 3. ligi.

V sezoni 2010/11 je prevzel položaj glavnega trenerja kluba HK Slavija.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 94
|
|
| 9
| 6
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 22
| 25
| 17
| 42
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 16
| 8
| 7
| 15
| +7
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 11
| 3
| 14
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 10
| 9
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 4
| 7
| 11
| +2
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 20
| 12
| 10
| 22
|
| 8
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 4
| 5
| 9
|
| 24
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 12
| 5
| 5
| 10
|
| 20
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 24
| 11
| 9
| 20
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 9
| 19
| 28
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 19
| 11
| 18
| 29
|
| 8
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| -2
| 28
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 26
| 15
| 16
| 31
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 13
| 10
| 6
| 16
| -4
| 18
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 19
| 9
| 13
| 22
|
| 16
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| ATSE Graz
| Avstrijska 3. liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 5
| 15
| 20
|
| 2
|-
| EV Zeltweg
| Avstrijska 3. liga
| 09/10
|
| 21
| 19
| 28
| 47
|
| 40
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 347
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" | 381
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 366
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti ATSE Graz
Hokejisti EV Zeltweg
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HK Slavija
Ljubljanski športniki